

Patronyme

Oreste Lionello (1927- 2009)  acteur italien
Son fils : Luca Lionello (1964 - ) acteur italien.

Patronyme italien